Это — список 21 индейской резервации американского штата Аризона.

Резервации

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Inter Tribal Council of Arizona